DDR-Fußball-Oberliga 1949/1950 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Horch Zwickau.

Sluttabell

Anmärkningslista

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1949/1950
1949/1950
1949 i Östtyskland
1950 i Östtyskland